Stadtmusik ist ein insbesondere schweizerischer Begriff für ein städtisches Orchester. Dazu zählen
 Stadtmusik St. Gallen
 Stadtmusik Zürich 
 Stadtmusik Bern

Siehe auch:
 Stadtkapelle
 Stadtmusikanten